Ballade pour piano et orchestre, œuvre  de Gabriel Fauré (1879) 
 Ballade pour piano et orchestre, œuvre de Germaine Tailleferre (1922)